Orrtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Närke 
Södra Orrtjärnen, sjö i Lekebergs kommun,

Västmanland 
Stora Orrtjärnen, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (21,7 ha)

Värmland 
Orrtjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,

Dalarna 
Orrtjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Orrtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Orrtjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Lindesbergs kommun och Smedjebackens kommun,  (7,15 ha)
Orrtjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Orrtjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Orrtjärnarna (Idre socken, Dalarna, 687645-132682), sjö i Älvdalens kommun,  (12,4 ha)
Orrtjärnarna (Idre socken, Dalarna, 687657-132726), sjö i Älvdalens kommun,  (6,7 ha)
Orrtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,

Hälsingland 
Orrtjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (5,61 ha)
Orrtjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Stora Orrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (3,5 ha)
Orrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 682305-147112), sjö i Ljusdals kommun, 
Orrtjärnen (Los socken, Hälsingland, 685945-146432), sjö i Ljusdals kommun,  (4,4 ha)

Härjedalen 
Orrtjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (6,34 ha)
Orrtjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (5,94 ha)
Orrtjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,

Jämtland 
Orrtjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (6,4 ha)

Medelpad 
Orrtjärnen, Medelpad, sjö i Timrå kommun,

Ångermanland 
Orrtjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun, 
Orrtjärnarna (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (4,15 ha)
Orrtjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Orrtjärnarna (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (4,93 ha)

Västerbotten 
Södra Orrtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,1 ha)
Norra Orrtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,8 ha)
Orrtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (9,43 ha)
Inre-Orrtjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Mellan Orrtjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (7,68 ha)
Yttre Orrtjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (19,9 ha)
Orrtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (8,95 ha)

Norrbotten 
Orrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 733378-177363), sjö i Bodens kommun,  (3,99 ha)
Orrtjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736615-177306), sjö i Bodens kommun,  (26,9 ha)
Orrtjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 727648-177798), sjö i Luleå kommun,  (11,4 ha)
Orrtjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 728995-177877), sjö i Luleå kommun, 
Orrtjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten, 731611-178704), sjö i Luleå kommun, 
Orrtjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (8,75 ha)

Lappland 
Orrtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,6 ha)
Orrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718130-164554), sjö i Lycksele kommun,  (6,54 ha)
Orrtjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719148-162374), sjö i Lycksele kommun,  (31,7 ha)
Orrtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (12,8 ha)
Orrtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 
Orrtjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (5,72 ha)

Se även 
Orratjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn